Bums har flere betydninger:
 Bums (akne)
 Et nedsættende ord for vagabond.

Se også 
 Skibums